Nasarawa bezeichnet:

 einen nigerianischen Bundesstaat, siehe Nassarawa
 eine Stadt in Nigeria, siehe Nassarawa (Nigeria)
 ein Dorf in der Gemeinde Galma Koudawatché in Niger, siehe Nassaraoua Takoulé

Nasarawa ist der Familienname folgender Personen:

 Wolha Nasarawa (* 1977), russisch-weißrussische Biathletin

Siehe auch:
 Nasarow
 Nassaraoua
 Nassarawa (Begriffsklärung)